Olaszország
Pieve Albignola, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Pieve di Bono, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében
Pieve del Cairo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Pieve di Cento, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyében
Pieve di Coriano, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében
Pieve Emanuele, település Olaszországban, Lombardia régióban, Milánó megyében
Pieve San Giacomo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Pieve Porto Morone, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Pieve a Nievole, település Olaszországban, Toszkána régióban, Pistoia megyében
Pieve d’Olmi, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Pieve di Soligo, település Olaszországban, Veneto régióban, Treviso megyében
Pieve Tesino, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében
Pieve Torina, település Olaszországban, Marche régióban, Macerata megyében
Pieve Vergonte, település Olaszországban, Piemont régióban, Verbano-Cusio-Ossola megyében